Niemcy:
 Altenhofen – dzielnica Hilpoltsteina

Osoby:
 Margarethe Altenhofen – ofiara procesu o czary

Zobacz też:
 Altenhof
 Althofen